Вайсфлог, Йенс — немецкий прыгун с трамплина. 
 Вайсфлог, Ханс-Йоахим — обер-лейтенант Вермахта во время Второй мировой войны, кавалер Рыцарского Железного креста.
 (22168) Вайсфлог — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.